Евгений Пло́тников: Плотников, Евгений Анатольевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Плотников, Евгений Борисович (1885—1965) — полковник Генерального штаба, герой Первой мировой войны.